Лахны — название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Лахны — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Лахны — деревня в Ивановской волости Невельского района Псковской области.
 Лахны — деревня в Новохованской волости Невельского района Псковской области.

Украина 
 Лахны — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Воронино-Лахны — озеро в Невельском районе Псковской области.